

Шаталовка — село, Родинський район, Алтайський край
 Шаталовка — присілок, Сєверний район, Оренбурзька область